Военно-воздушные силы Нигерии (, ) — один из видов вооружённых сил Федеративной Республики Нигерия.

История 
Потребность в создании собственных военно-воздушных сил возникла у нигерийского руководства в 1962 году. Вооружённые силы Нигерии участвовали в международных операциях за пределами страны: в 1960 году — в операции ООН в Конго и в 1964 году — в подавлении восстания военных в Танганьике (сегодняшняя Танзания). Необходимость переброски в зону конфликта войск и грузов по воздуху поначалу вынудила нигерийских военных полагаться на гражданские воздушные суда или на иностранные ВВС. Однако вскоре нигерийское правительство убедилось в необходимости создания собственных военно-воздушных сил и обратилось к ряду стран с просьбой об оказании помощи в подготовке нигерийских пилотов и создании собственных полноценных военно-воздушных сил.

18 апреля 1964 года нигерийский парламент принял Закон о ВВС 1964, тем самым положив начало новому виду вооружённых сил Нигерии.

Переговоры о возможности обучения нигерийских курсантов лётному делу, были проведены с представителями Канады, Федеративной Республики Германии, Индии и Эфиопии. Эфиопия была первой страной давшей положительный ответ. 11 июня 1962 года император Эфиопии Хайле Селассие I одобрил выделение субсидий для обучения в Эфиопии 10 нигерийских курсантов. Вслед за этим, в феврале 1963 года, 16 курсантов были отправлены для обучения в Канаду, а ещё 6 — в Индию. Однако, наиболее деятельное участие в создании будущих нигерийских ВВС приняла Германия. В результате заключения договора с ФРГ, в Нигерии начала работать Группа содействия ВВС Германии (). 2 августа 1963 года, сразу 84 нигерийских курсанта были направлены для обучения в Германию, где приступили к обучению лётному делу и прочим авиационным специальностям.

В 1967 году попытка ибо самоопределиться с созданием собственного государства — Республики Биафра — привела к столкновению с федеральным центром и началу боевых действий против повстанцев. В официальной историографии эта война известна как «гражданская война в Нигерии». К началу боевых действий нигерийские ВВС, существовавшие всего третий год, не успели до конца окрепнуть. Первоначально перед ними была поставлена задача по обеспечению воздушного сообщения. Однако, появление у повстанцев бомбардировщиков B-26 и вертолётов, вынудило ВВС Нигерии пересмотреть свою тактику. В СССР в спешном порядке были закуплены истребители МиГ-15 и МиГ-17 и через Египет доставлены в Нигерию. Также было приобретено несколько военно-транспортных самолётов. Нигерийские самолёты стали использоваться для воздушной штурмовки и нанесению ударов по позициям повстанцев и гражданским целям. Период войны с Биафрой 1967—1970 характеризуется быстрыми темпами роста и увеличения численности нигерийских ВВС.

После победы в войне нигерийские ВВС были реорганизованы, исходя из полученного боевого опыта. Было создано учебное командование ВВС Нигерии и образовано учебное авиакрыло, оснащённое самолётами L-29 чехословацкого производства. В период 1970—1980 основной задачей было создание полноценных, боеспособных военно-воздушных сил, оснащённых современным вооружением и военной техникой. При реформировании структуры нигерийских ВВС за образец были взяты королевские ВВС Великобритании и ВВС США.

Период 1980—1990 характеризуется участием Нигерии в глобальных событиях и строительством современных военно-воздушных сил, способных защищать и укреплять позиции Нигерии на региональном и международном уровнях. В частности, национальные вооружённые силы приняли участие в нескольких успешных международных операциях по поддержанию мира и внутренних инициативах в области национальной безопасности, в результате чего позиции Нигерии усилились на международном уровне, особенно в Африканском регионе. Активизировались и закупки авиатехники. Авиапарк нигерийских ВВС в этот период пополнился англо-французские Jaguar, советские МиГ-21, франко-германские Alpha Jet, итальянские Aermacchi MB-339A, чехословацкие L-29, французские Super Puma. Этот период может быть назван «золотым веком нигерийской авиации», так как в этот период ВВС Нигерии находились на самом высоком уровне профессионального развития.
 
Период 1990—2000 годов характеризовался упадком боеготовности ВВС Нигерии. Операционная активность сократилась до беспрецедентно низкого уровня. К концу этого периода, вследствие многих лет забвения и недостаточного финансирования, игнорирование нужд военной авиации не только вызвало деградацию её оперативной готовности, но и практически привело к распаду её инфраструктуры. Этому способствовало сочетание ряда негативных факторов, таких как политизация многих нигерийских военных, вследствие прямого их участия в управлении государством, а также неэффективное руководство. Этот период совпал с периодом национального экономического спада и различных международные санкций против Нигерии.

Организационная структура 

Организационно ВВС Нигерии состоят из главного штаба, пяти отделов при штабе, трёх операционных командований и четырёх частей прямого подчинения:

Главный штаб ВВС Нигерии

 Отдел стратегии и планирования

 Операционный отдел

 Отдел материально-технического обеспечения

 Административный отдел

 Инспекционный отдел

Операционные командования

 Тактическое воздушное командование

 Учебное командование

 Командование материально-технического обеспечения

Части прямого подчинения

 Кадровая группа

 Финансово-учётная группа

 Президентский авиаотряд

 Национальный корпус противовоздушной обороны

Пункты базирования 
 Авиабаза Кано;
 Авиабаза Макурди;
 Авиабаза Майдугури;
 Авиабаза Лагос;
 Авиабаза Кадуна.

Боевой состав

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Нигерии взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Техника, снятая с вооружения

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Нигерии 
 Страница 401-го депо авиационного обслуживания 
 Страница школы ВВС Нигерии  
 Официальная страница компании Dornier Aviation Nigeria AIEP Limited (DANA) 
 Tom Cooper, Civil War in Nigeria (Biafra), 1967—1970 
 Tom Cooper, African MiGs — Part 3 
 Полковник А. Алексеев, Военно-воздушные силы Нигерии, «Зарубежное военное обозрение» № 4 2001 г.
 Михаил Жирохов, Авиация в гражданской войне в Нигерии, «Уголок неба»

См. также 

Вооружённые силы Нигерии
Нигерия